Aelita Alekszej Nyikolajevics Tolsztoj 1923-ban megjelent tudományos-fantasztikus kisregénye
 Aelita 1924-ben készült fekete-fehér szovjet némafilm
 Aelita a Televíziós mesék felnőtteknek magyar sorozat 1980-ban készült filmje
 Ælita a Mando Diao svéd alternatívrock-együttes 2014-ben megjelent stúdióalbuma